Mužská dvouhra European Open 2018 probíhala ve druhé polovině října 2018. Do singlové soutěže antverspkého tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl Francouz Jo-Wilfried Tsonga, kterého ve druhém kole vyřadil krajan Monfils.

Vítězem se stal nejvýše nasazený, 23letý Brit Kyle Edmund, jenž ve finále zdolal francouzskou turnajovou šestku Gaëla Monfilse po dramatickém třísetovém průběhu 3–6, 7–6 a 7–6. Na okruhu ATP Tour tak vybojoval premiérový kariérní titul. Pasivní finálová bilance Monfilse po utkání činila 7–21.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

European Open
Sport v Belgii v roce 2018
ATP World Tour 2018